O Corsa Wagon foi um automóvel station wagon da Chevrolet. Derivada do Corsa, foi substituída pela Meriva em 2002.

História 
Em 1997 foi lançada a Corsa Wagon, em concorrência a recém-lançada Fiat Palio Weekend, Ford Escort SW e a veterana Volkswagen Parati. Inicialmente, foi lançada no mercado com os motores 1.6 8V e 1.6 16V. Dois anos depois, foi oferecido o motor 1.0 16V. O modelo teve as versões GL, GLS e Super.

Encerramento 
No início de 2002 a Chevrolet renovaria a família Corsa, mas devido as baixas vendas da perua, foi decidido finalizar a sua produção.

Ver também 

 Chevrolet Corsa
 Chevrolet Classic
 Lista de automóveis do Brasil

Ligações externas 
 Best Cars Web Site. Chevrolet Corsa

Corsa Wagon